Caza de Batroun (arabiska: قضاء البترون) är ett distrikt i Libanon.   Det ligger i guvernementet Mohafazat Liban-Nord, i den norra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Beirut.

Omgivningarna runt Caza de Batroun är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Caza de Batroun är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Mohafazat Liban-Nord